P ist der 16. Buchstabe des lateinischen Alphabetes und hat folgende Bedeutungen:

In der Mathematik bzw. Statistik:
 steht P in der symbolischen Logik für eine beliebige Aussage bzw. ein beliebiges Prädikat
 steht P in der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses
 steht p kurz für den p-Wert
 steht  in der Mengenlehre für die Potenzmenge
 steht  für den Projektiven Raum oder die Menge aller Primzahlen

In der Physik:
 ist p oder P das Formelzeichen für den Druck (Physik) (pressure)
 ist p das Formelzeichen für den Schalldruck
 ist p das Zeichen für das Proton
 ist  das Formelzeichen für elektrisches Dipolmoment
 ist  das Formelzeichen für die magnetische Polstärke
 ist  das Formelzeichen für den Impuls
 ist P das Formelzeichen für die Leistung (Physik) (power)
 ist P das Formelzeichen für die Parität (Physik)
 ist  das Formelzeichen für die elektrische Polarisation
 ist Ps das Formelzeichen für die Schallleistung
 ist P das Einheitensymbol für Poise
 ist p das Einheitensymbol für Pond (veraltete Einheit der Kraft)

In der Chemie:
 ist P das Zeichen für das chemische Element Phosphor
 war Ⓟ im 18. Jh. ein Zeichen für Platin
 ist Ⓟ ein Zeichen für die Phosphat-Gruppe
 einen Stereodeskriptor zur Unterscheidung konfigurationsisomerer Verbindungen
 ist p kurz für para ein Substitutionsmuster an Aromaten

In der Biologie:
 ist P der Einbuchstabencode für die Aminosäure Prolin, siehe Aminosäuren #Kanonische Aminosäuren
 ist ΔP das das elektrochemische Membranpotential beim chemiosmotischen Prinzip  ("Protonengradient")
 die Substanz P, ein aus 11 Aminosäuren bestehendes Neuropeptid
 ist P die zoologisch-anatomische Abkürzung für Pectorale (Brustflosse, pinna pectoralis); siehe Flosse#Brustflossen

Im internationalen Einheitensystem
 ist p die Abkürzung für den Vorsatz Piko und steht für ein Billionstel, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe
 ist P die Abkürzung für den Vorsatz Peta und steht für Billiarde, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe

In der Technik:
 ist Ⓟ gefolgt von einer Buchstaben- und Zahlenkombination, nach ISO 16016 ein Symbol für Patent
 ist Ⓟ nach ISO 1101 (Geometrische Produktspezifikation (GPS)) – Tabelle 2 ein Symbol für die projizierte Toleranzzone
 ist P die Abkürzung für Permitted, eine ETCS-Bremskurve

In der Literatur:
 ist P Reihenkürzel für Reihe Pandora

In der Musik, beziehungsweise Musikindustrie:
 ist p das Dynamikzeichen für piano, „leise“, siehe Dynamik (Musik)
 ist P oder p in der zeitgenössischen Musik die Abkürzung für Klavier (Pianoforte) (es wird meist hinter dem Musikernamen in den liner notes notiert)
 bezeichnet p (französisch pouce, spanisch pulgar) den Daumen der Zupfhand beim Fingersatz für Gitarre
 ist P oder das eingekreiste P ℗ zusammen mit einer Jahreszahl das Jahr der Erstveröffentlichung der Aufnahme, siehe Phonographische Rechte

In der Kunst:
 ist p. (auch pin., pxt., pinx.) die Abkürzung für pinxit (lat. „er hat gemalt“). Bei Reproduktionen von Gemälden kennzeichnet sie den ursprünglichen Maler und wird hinter seinen Namen gesetzt

In der Verwaltung:
 ist p. die Abkürzung für Punkt
 ist P die Abkürzung den Organisationsbereich Personal der Bundeswehr
 steht P für die Abteilung Personal im deutschen Bundesministerium der Verteidigung

In der Informatik:
 bezeichnet P in der Komplexitätstheorie die Klasse aller in Polynomialzeit lösbaren Probleme, siehe P (Komplexitätsklasse)
 <p> und </p> für einen Absatz (engl. paragraph) in der Auszeichnungssprache HTML

In der Astronomie:
 bis 2006 für Pluto in der astronomischen Nomenklatur

In der Theologie:
 bezeichnet P die sogenannte Priesterschrift, eine der drei Quellenschriften des Pentateuchs (neben E und J)
 werden mit P. die Titel Pater und Pastor abgekürzt
 Die Papyri des Neuen Testaments werden mit Sigel P in Fraktur (Schrift) und einer hochgestellten Zahl abgekürzt: z. B. .

Unterscheidungszeichen auf Kraftfahrzeugkennzeichen:
 international: Portugal, siehe Liste der Kfz-Nationalitätszeichen
 Bulgarien: Oblast Russe (tatsächlich ein kyrillisches R)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Potsdam
 Finnland: Anhänger
 Frankreich: Französisch-Polynesien
 Großbritannien: Preston and Peaks
 Italien: Fahranfänger müssen in Italien ein großes "P" im Rückfenster ihres PKWs anbringen; der Buchstabe "P" steht für „principiante“
 Kroatien: ausländische Presseagentur (gelbe Schrift auf hellblauem Grund)
 Litauen: Händler (rote Schrift auf weißem Grund)
 Montenegro: ausländische Presseagentur
 Österreich: St. Pölten
 Polen: Woiwodschaft Großpolen
 Portugal: Distrikt Porto (Lkw-Anhänger und Exportfahrzeuge)
 Slowenien: Polizei
 Spanien:
 Fahrzeuge mit vorläufiger Zulassung
 Provinz Palencia (auslaufend)
 Tschechien: Plzeňský kraj (Plzeň), Pilsner Region
 Ungarn: Probefahrten, keine EU-Version

In der Luftfahrt (Abkürzungen/Luftfahrt) steht P für:

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Nordkorea
 Prohibited Area (followed by identification), ein Sperrgebiet (gefolgt von einer näheren Bezeichnung)
 Pursuit, deutsch „Jagd“. Kürzel zur Unterscheidung von Kampfflugzeugen der USA im Zweiten Weltkrieg nach ihrem Zweck, stand als Buchstabe dem Flugzeugtypen voran. Heute wird F für „Fighter“" verwendet, während B für „Bomber“ geblieben ist.
 Patrol, Flugzeuge die zur Seepatrouille/-aufklärung genutzt werden, siehe Seeaufklärer oder Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte

In der Numismatik (Münzkunde) steht der Kennbuchstabe P für:
 Dijon auf französischen Münzen vom 16. Jahrhundert bis 1772
 Le Puy auf französischen Münzen von 1590 bis 1592
 Palma von 1808 bis 1837
 Pernambuco auf brasilianischen Kupferprägungen vom Ende des 17. Jahrhunderts
 Perth (Schottland) auf englischen Sovereigns von 1871 bis 1931
 Perugia auf päpstlichen Münzen der Römischen Republik
 Pesaro auf Münzen des Herzogtums Urbino, Italien, seit dem 16. Jahrhundert
 Philadelphia auf 5-Cent-Stücken der USA und Münzen für die Niederlande zwischen 1942 und 1945
 Porto seit dem 17. Jahrhundert für portugiesische Münzen
 Posen seit dem 14. Jahrhundert bis 1601

Als Währungseinheit steht P, p für:
 P für botswanischer Pula
 P für Paisa in Indien
 P für Peso auf den Philippinen
 P für Pyas im ehemaligen Birma (nun Myanmar)

 p für Para in der Türkei, siehe Türkische Lira
 p für Penny (Münze)

In der Textilindustrie:
 ist Ⓟ ein Textilpflegesymbol für chemische Reinigung

In römischen Inschriften und Texten:
 ist P die Abkürzung für Publius, Populus, Pontifex, Proconsul, später auch für Papa (Papst; vor allem auch PP. –Pater Patrum = Vater der Väter), Pastor, Pater.

In der deutschen Umgangssprache:
 ist ein völlig stimmlos, aber kräftig die geschlossenen Lippen sprengendes „p!“ oder „ph!“ eine Interjektion, die ausdrückt, etwas sei einem völlig gleichgültig (so viel wie „bah!“).

Personen:
 Cali P (* 1985), Schweizer Dancehall- und Reggae-Sänger
 David P. (* 1975), deutscher Freestyle-Rapper
 Drs. P (1919–2015), schweizerisch-niederländischer Kabarettist, Komponist und Dichter
 Master P (* 1967), US-amerikanischer Musiker
 Nik P. (* 1962), österreichischer Schlagersänger und -komponist

Ähnliche Zeichen:
 P (Rho), dem lateinischen R entsprechender Buchstabe des griechischen Alphabets
 Р, dem lateinischen R entsprechender Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 °P für Grad Plato, Maßeinheit für Stammwürze

Siehe auch:

 villa p.

Abkürzung